Marie Karlota Parmská (Maria Carlotta Ferdinanda Teresa Anna Giuseppa Giovanna Luisa Vincenza Rosalia; 1. září 1777, Parma, Itálie – 6. dubna 1813, Řím, Itálie) byla parmská princezna a španělská infantka, dcera Ferdinanda, vévody parmského, a jeho manželky arcivévodkyně Marie Amálie Habsbursko-Lotrinské. Do dominikánského řádu vstoupila pod jménem sestra Giacinta Domenica.

Život

Mládí 

Narodila se jako čtvrté dítě z devíti dětí Ferdinanda, vévody parmského, a jeho manželky arcivévodkyně Marie Amálie Habsbursko-Lotrinské, princezny uherské a české. Její otec Ferdinand byl jediným synem Filipa, vévody parmského, a princezny Luisy Alžběty Francouzské. Filip byl zase synem krále Filipa V. Španělského a její matka Luisa Alžběta byla jednou z dcer krále Ludvíka XV. Její matka Marie Amálie byla dcerou císařovny Marie Terezie a císaře Františka I.

Její matka a její teta, královna Marie Karolína, vyjednaly sňatek Karloty s jejím bratrancem Františkem, vévodou z Kalábrie. František měl princeznu požádat o ruku, když jim bylo oběma 18 let.

V roce 1795 tato chvíle nadešla, ale František kvůli své plachosti požádal její matku o zrušení sňatku, což přijala a šance, že se Karlota stane jeptiškou, se tak zvýšila.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Karlota Parmská na stránkách The Peerage

Bourbon-Parma
Parmské princezny
Pohřbení v Římě
Narození 7. září
Narození v roce 1777
Narození v Parmě
Úmrtí 5. dubna
Úmrtí v roce 1813
Ženy
Úmrtí v Římě